Чемпионат Польши по футболу 2011/2012 стал 78-м розыгрышем Экстраклассы. Он проходил с 29 июля 2011 по 6 мая 2012 года.

В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал клуб «Висла» (Краков). Новыми участниками чемпионата стали клубы «Лодзь» и «Подбескидзе», которые заменили вылетевшие в прошлом сезоне в Первую лигу клубы «Арка» и «Полония Бытом».

Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Шлёнск» из Вроцлава.

Команды

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей 
	

2011/2012
Польша